Por Danger Mouse puede entenderse:
 Danger Mouse: músico y productor estadounidense.
 Danger Mouse: caricatura y serie de televisión de 1981.
 Danger Mouse: caricatura y serie de televisión reboot de 2015.